Edmond Wodehouse est un nom pouvant désigner:

 (1784-1855), homme politique britannique
 (1835-1914), homme politique libéral anglais

Voir aussi

Wodehouse, Edmond